Império Inca — estado pré-colombiano
 Imperador inca — ou simplesmente Inca
 Inca Kola — marca de refrigerantes do Peru
 Instituto Nacional de Câncer — sigla: INCA; organismo brasileiro
 8275 Inca — asteroide

Toponímia 
 Inca (Espanha) — município das Ilhas Baleares

Peru
 Puerto Inca — cidade
 Porto Inca (província)
 Puerto Inca (distrito)

Desambiguações de topônimos